Эридес:

 Эридес — род многолетних травянистых растений семейства Орхидные.
 Эридес — район Афин, образованный вокруг римской агоры.